

Littérature 
 Lycidas, poème en langue anglaise de John Milton, écrit en 1637

Zoologie 
 Lycidas, synonyme du genre d'araignées Maratus.